Де́нис Уи́нстон Хи́ли, барон Хили (; 30 августа 1917, Лондон, Великобритания — 3 октября 2015, Альфристон, графство Восточный Суссекс, Великобритания) — британский государственный деятель, министр обороны Великобритании (1964—1970), канцлер казначейства (1974—1979).

Ранние годы 
Родился в семье инженера. Его дед по отцовской линии был портным из Эннискиллена, Ирландия. Второе имя было дано ему в честь Уинстона Черчилля. Окончил гимназию в Бредфорд и оксфордский Баллиол-колледж. В Оксфорде он стал интересоваться политикой и в 1937 г. вступил в Коммунистическую партию Великобритании, в которой состоял до 1940 г. Там же он познакомился с будущим премьер-министром Эдвардом Хитом, и несмотря на политические разногласия, они оставались друзьями до конца жизни.

Во время Второй мировой войны служил в Корпусе королевских инженеров Британской армии в Северной Африке, на Сицилии и в Италии. Был комендантом пункта высадки десанта во время Анцио-Неттунской операции.

Выйдя в отставку с военной службы в звании майора, он вступил в Лейбористскую партию и вскоре был назначен ее секретарем по международным вопросам. На партийной конференции в 1945 г. запомнился делегатам яркой речью, в которой заявил, что «высшие классы в каждой стране эгоистичны, развратны, распутны и расположены к декадентству».

Занимал антикоммунистические позиции. С 1948 по 1960 гг. был советником Королевского института международных отношений и Международного института стратегических исследований (1958—1961), с 1954 по 1961 гг. являлся членом исполнительного совета Фабианского общества.

В 1954 г. выступил одним из соучредителей Бильдербергского клуба.

Член парламента и правительства 
Был избран в Палату общин в феврале 1952 года от округа Юго-Восточный Лидс. Был другом и сторонником Хью Гейтскелла. Большое внимание уделял вопросам внешней политики. Решительно выступал против участия британских военных в Суэцком кризисе. В 1952—1954 и в 1963—1965 гг. являлся членом Консультативной Ассамблеи Совета Европы. Также был членом второго созыва Ассамблеи Западноевропейского союза.

В 1964—1970 гг. — министр обороны Великобритании. На этом посту добился сокращения расходов на оборону, оптимизировал большую часть британского военного присутствия вне Европы и отказавшись от дорогостоящих проектов. Отправляя на утилизацию военные корабли. он назвал их «плавающими трущобами». Также скорректировал программу разработки истребителя-бомбардировщика TSR-2. Активно поддерживал продажу оружия правящим режимам в Иране, Ливии, Чили и режиму апартеида в Южной Африке. Из-за сделок с ЮАР произошел его серьезный конфликт с премьер-министром Вильсоном. Позднее и сам политик назвал свою позицию ошибочной. В январе 1968 г., через несколько недель после девальвации фунта, по его инициативе правительство объявило о том, что отправляет на утилизацию два крупных корабля британского флота HMS Ark Royal и HMS Eagle. Также было принято решение о выводе в 1971 г. военных контингентов с основных военных баз в Юго-Восточной Азии, в первую очередь из Малайзии и Сингапура, а также в Персидском заливе и на Мальдивах. Также санкционировал переселение коренных жителей с архипелага Чагос, где была размещена военная база США и санкционировал строительство военной базы Соединенных Штатов на острове Диего-Гарсия.

В период нахождения лейбористов в оппозиции в начале 1970-х гг. являлся теневым министром финансов. В этой должности неоднократно выступал с резкой критикой «богатых», призывая к усилению фискальной политики в их отношении и перераспределению доходов.

В 1974—1979 гг. — канцлер казначейства. Отличался жестким стилем руководства и прямолинейностью оценок. Ввёл прогрессивную шкалу налогообложения. Его первый бюджет предусматривал рост продовольственных субсидий, пенсий и других пособий. Пребывание политика на этом посту делят на два периода, первый был связан с введением налога на имущество, второй — с установлением частичного контроля за заработной платой, что вызвало негативную реакцию со стороны левой части Лейбористской партии. Границей между двумя периодами обычно признается решение премьер-министра Джеймса Каллагэна обращаться к МВФ с просьбой о выделении кредитов и подчинить финансово-экономическую политику контролю со стороны фонда.

В оппозиции 
В 1980 г. рассматривался в качестве фаворита в борьбе за пост лидера Лейбористской партии в качестве преемника Каллагэна. Однако излишняя самоуверенность и решение представителей «правого» крыла лейбористов создать Социал-демократическую партию после того как он объявил им, что они должны проголосовать за него, иначе «им некуда идти», привели к его поражению от Майкла Фута, политик занял пост заместителя председателя партии. Через два года, после очередного поражения на всеобщих выборов, он ушёл в отставку с этого поста.

В 1980-е гг. являлся теневым министром иностранных дел. В феврале 1985 г. он выступил против планов развёртывания американской программы СОИ и ее поддержки кабинетом Тэтчер. После всеобщих выборов в 1987 г; он ушел из теневого кабинета. В 1992 г. принял решение не баллотироваться в состав Палаты общин.

В том же году королевой Елизаветой II ему был пожалован титул пожизненного пэра, как барон Хили из Риддлсдена в графстве Западный Йоркшир. С июня 2013 г. являлся старшим членом Палаты лордов британского парламента.

После внезапной смерти лидера лейбористов Джона Смита, он поддержал Тони Блэра, однако впоследствии критиковал его политику. Он публично выступил против решения Блэра использовать военную силу в Косово, Афганистане и Ираке. Весной 2004 г., а затем в 2005 г. призвал Блэра уйти в отставку в пользу Гордона Брауна.

В 1970 г. организаторами Аахенского карнавала был награжден «Орденом за победу над тупой серьёзностью».

Награды и звания 
Награжден орденом Кавалеров Почёта, кавалер ордена Британской империи.

Член Тайного совета Великобритании. Член Королевского литературного общества.

Примечания

Источники 
 http://hansard.millbanksystems.com/people/mr-denis-healey/
 http://www.parliament.uk/biographies/lords/lord-healey/979
 https://www.nytimes.com/2015/10/04/world/europe/denis-healey-fixture-in-labour-party-dies-at-98.html?_r=0

Члены парламента Соединённого Королевства (1951—1955)
Члены парламента Соединённого Королевства (1955—1959)
Члены парламента Соединённого Королевства (1959—1964)
Члены парламента Соединённого Королевства (1964—1966)
Члены парламента Соединённого Королевства (1966—1970)
Члены парламента Соединённого Королевства (1970—1974)
Члены парламента Соединённого королевства (1974)
Члены парламента Соединённого Королевства (1974—1979)
Члены парламента Соединённого Королевства (1979—1983)
Члены парламента Соединённого Королевства (1983—1987)
Члены парламента Соединённого Королевства (1987—1992)
Министры обороны Великобритании
Канцлеры казначейства Великобритании
Кабинет Гарольда Вильсона
Кабинет Джеймса Каллагана
Члены Лейбористской партии (Великобритания)
Члены Коммунистической партии Великобритании
Пожизненные пэры